Ambel ist der Name zweier Gemeinden:

 Ambel (Isère) im französischen Département Isère
 Ambel (Saragossa) in der spanischen Provinz Saragossa

Siehe auch:
 Ampel (Begriffsklärung)